Josef Beránek ist der Name folgender Personen:

* Josef Beránek (Ringer) (1891–1959), böhmischer bzw. tschechoslowakischer Ringer 
 Josef Beránek (Eishockeyspieler) (* 1969), tschechischer Eishockeyspieler